Алохто́н ( — інший і  — земля) — об'єкт, утворений на іншій землі, території, шарі земної кори; принесений до системи ззовні. Протилежне поняття — автохтон.

У біології:
 Алохтонний вид — вид, який сформувався в іншій екосистемі, привнесений вид.

У геології:
 Алохтонні відклади — відклади, що утворилися з органічних решток або мінеральних частинок, принесених з інших місць.
 Алохтон (геологія) — комплекс гірських порід, що залягає над поверхнею насування та переміщений з місця свого утворення по цій поверхні.

Джерела